AZ USA-ban két Emmet megye található:

 Emmet megye (Iowa)
 Emmet megye (Michigan)